

Presentación previa 
La pareja estadounidense Rhyne Williams y Robby Ginepri son los campeones defensores. No pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja australiana Samuel Groth y Chris Guccione ganaron el título tras derrotar en la final a Ryan Harrison y Mark Knowles por 6-4, 6-2.

Cabeza de serie 

 Samuel Groth /  Chris Guccione (Campeones)
 Riccardo Ghedin /  Alessandro Motti (Primera ronda)

 Vahid Mirzadeh /  Peter Polansky (Primera ronda)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Dallas 2014